Franse gemeenten
 Péronne (Somme), in het arrondissement Péronne
 Péronne (Saône-et-Loire), in het arrondissement Saône-et-Loire
arrondissement
 arrondissement Péronne

Zie ook 
 Péronne-en-Mélantois